Kaos kan syfta på:

 Kaos – har att göra med oförutsägbarhet
 Kaos – i grekisk mytologi den ursprungliga och oändliga världsrymden, se Chaos
 Kaoskraft – i mytologi kamp mot ett kaosmonster
 Kaos – tidigare namn på en restaurang och ett nöjesetablissemang i Stockholm, se Fenixpalatset
 Kaos (bok) – en bok av Pär Lagerkvist, 1919
 Kaos (bok av James Gleick) – en bok av journalisten James Gleick, se Fjärilseffekten
 Kaos (film, 1984) – en italiensk dramafilm
 Kaos (film, 2005) – en amerikansk kriminal/dramafilm
 Kaos (musikalbum) – ett album av Bo Kaspers orkester, 2001
 Kaos (yacht) – en megayacht tillverkad av Oceanco
 Kaos är granne med Gud – en teaterpjäs av Lars Norén från början av 1980-talet
 Kaosfestivalen i Mellerud – ett återkommande musikevenemang i orten Mellerud

Se även 
 Kaosgnosticism – en variant av satanism som utformar denna till en gnostisk doktrin
 Kaosteori – ett forskningsområde där kaotiska egenskaper hos system studeras
 Kaospiloterna – en värderingsbaserad utbildning